

Geografia
 Castellino – collina presso il lago Moro a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia
Castellino del Biferno – comune della provincia di Campobasso
Castellino Tanaro – comune della provincia di Cuneo
Castellino di Moncalvo – frazione di Moncalvo, in provincia di Asti

Persone
Giuseppe Antonio Castelli, detto il Castellino – pittore italiano
Onorato Castellino – economista e accademico italiano
Pietro Castellino – medico e politico italiano

Pagine correlate 
 Castellini